Abeir-Toril est la planète fictive de l'univers des campagnes Donjons et Dragons Royaumes oubliés et Oriental Adventures.

Survol

Abeir-Toril, ou plus simplement Toril, est la troisième planète orbitant autour de son soleil. Elle et sept autres planètes sont les composantes principales de la Sphère des Royaumes oubliés.

Son nom signifie « berceau de vie ». Elle est composée de quatre continents (Féérune, Kara-Tur, Maztica et Zakhara) et d'une multitude de petites îles. En des temps très anciens ces quatre continents étaient réunis en un seul super-continent appelé Merrouroboros.

Elle possède un satellite naturel qui gravite autour d'elle, à savoir une lune dénommée Séluné, suivie dans sa course par un groupe d'astéroïdes connus sous le nom de « Larmes de Séluné ».

Toril était le nom du monde de campagne de Jeff Grubb, et il a été adopté comme nom de planète, ainsi que le continent Féerune. Quand lui et Ed Greenwood mirent au point l’original Forgotten Realms Boxed Set en 1987. Abeir fut ajouté comme préfixe pour que le nom soit placé en début de l'index.

Région des Royaumes oubliés
Planète de fiction